Жа́нис Ми́келевич Ка́тлап (1907—1968) — латвийский и советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии (1950), народный артист Латвийской ССР (1959).

Биография 
Родился  1907 года на хуторе Катлани (ныне Латвия).

Учился на драматических курсах Э. Фельдмана. С 1928 года — актёр Латвийского национального театра. Сценическим образам актёра свойственна внутренняя насыщенность, изящество внешнего рисунка, романтическая устремлённость. С 1948 года выступал как режиссёр.

Умер 13 ноября 1968 года в Риге, похоронен на рижском Лесном кладбище.

Творчество

Роли в театре 
 1940 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Михаил Яровой; «Дон Карлос» Ф. Шиллера — Дон Карлос
 1941 — «Разлом» Б. А. Лавренёва — Артём Михайлович Годун
 1948 — «Мартин Иден» Дж. Лондона — Мартин Иден; «В огне» Р. М. Блауманиса — Эдгар
 1949 — «Сын рыбака» В. Т. Лациса — Оскар Клява; «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — Иван Шадрин
 1950 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Александр Андреевич Чацкий
 1951 — «Варвары» М. Горького — Цыганов
 1952 — «Отелло» Шекспира — Отелло
 1954 — «К новому берегу» В. Т. Лациса — Тауринь
 1956 — «Иосиф и его братья» Я. Райниса — Иосиф
 1967 — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — Алексей Александрович Каренин
 «Блудный сын» Р. М. Блауманиса — Крустынь

 Постановки 
 1957 — «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому
 1959 — «Гамлет» Шекспира

 Фильмография 
 1941 — Каугурское восстание — Гедертс Сулайнис
 1946 — Сыновья — Артур
 1947 — Возвращение с победой — Толен
 1949 — Райнис — Балашов
 1956 — После шторма — Спрогис
 1964 — Жаворонок — ''немецкий полковник

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за исполнение роли Оскара Клявы в спектакле «Сын рыбака» В. Т. Лациса на сцене ЛатвАДТ имени А. М. Упита (1949)
 Народный артист Латвийской ССР (1959)

Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище